Stephan IV. ist der Name folgender Personen:

 Stephan IV. (Papst) († 817), Papst
 nach alternativer Zählung Stephan III. (Papst) (~720–772), Papst
 Stephan IV. (Ungarn) (um 1133–1165), ungarischer Gegenkönig